Bako ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Bako (* 1967), kanadische Schauspielerin 
 Ismael Bako (* 1995), belgischer Basketballspieler
 Jarosław Bako (* 1964), polnischer Fußballtorhüter
 Marius Bako (* 1985), neukaledonischer Fußballspieler
 Nassirou Bako-Arifari (* 1962), beninischer Hochschullehrer und Politiker
 Nouhou Bako (* 1944), nigrischer Offizier
 Pál Bakó (* 1946), ungarischer Moderner Fünfkämpfer
 Sani Bako (1951–1997), nigrischer Politiker und Diplomat
 Zoltán Bakó (* 1951), ungarischer Kanute

Siehe auch:

 Baco
 BÄKO